Язик — орган живих істот, розміщений у ротовій порожнині.
 Язик обводнення — у газо- і нафтовидобуванні
 Язик троля — кам'яний виступ на горі Ск'єґґедаль, розташованої поблизу міста Одда 
 Льодовиковий язик (Glacial lobe) — частина долинного льодовика, що лежить нижче снігової лінії , в області абляції . 
 Морський язик — рід риб родини Язикових (Soleidae)

Див. також

 Язикові